Ricardo Salles ist der Name folgender Personen:

 Ricardo de Aquino Salles (* 1975), brasilianischer Politiker (NOVO); Umweltminister
 Ricardo Henrique Salles (* 1950), brasilianischer  Historiker 
 Ricardo Salles (Philosoph), mexikanischer Philosoph